Liste der Premierminister von Vanuatu

!
Vanuatu